

Austria 
 Chiesa della Santissima Trinità – Salisburgo

Germania 
 Chiesa della Santissima Trinità – Treviri

Italia

Abruzzo 
 Chiesa della Santissima Trinità – Aielli
 Chiesa della Santissima Trinità – Chieti
 Chiesa della Santissima Trinità – Ortona
 Chiesa della Santissima Trinità – Scurcola Marsicana

Basilicata 
 Chiesa della Santissima Trinità – Potenza

Campania 
 Chiesa della Santissima Trinità – Napoli
 Chiesa della Santissima Trinità – Torre Annunziata

Emilia-Romagna 
 Chiesa della Santissima Trinità – Forlì
 Chiesa della Santissima Trinità – Parma
 Chiesa della Santissima Trinità – Pieve di Cento

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Cattinara
 Chiesa della Santissima Trinità – Nimis
 Chiesa della Santissima Trinità – Ovaro
 Chiesa della Santissima Trinità – Pordenone
 Chiesa della Santissima Trinità – Valbruna

Lazio 
 Chiesa della Santissima Trinità – Civitavecchia di Arpino
 Chiesa della Santissima Trinità – Marino
 Chiesa della Santissima Trinità – Viterbo

Liguria 
 Chiesa della Santissima Trinità – Sassello
 Chiesa della Santissima Trinità – Savona

Lombardia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Albino
 Chiesa della Santissima Trinità – Alzano Lombardo in località Nese
 Chiesa della Santissima Trinità – Alzano Lombardo località Olera
 Chiesa della Santissima Trinità – Bergamo
 Chiesa della Santissima Trinità – Borgosatollo
 Chiesa della Santissima Trinità – Ceresara
 Chiesa della Santissima Trinità – Clusone
 Chiesa della Santissima Trinità – Crema
 Chiesa della Santissima Trinità – Esine
 Chiesa della Santissima Trinità – Orezzo frazione di Gazzaniga
 Chiesa della Santissima Trinità – frazione Ripa di Gromo
 Chiesa della Santissima Trinità – Grumello del Monte
 Chiesa della Santissima Trinità – Manerba del Garda
 Chiesa della Santissima Trinità – Milano
 Chiesa della Santissima Trinità – Olfino
 Chiesa della Santissima Trinità – Zorzone frazione di Oltre il Colle
 Chiesa della Santissima Trinità – Parre
 Chiesa della Santissima Trinità – Pavia
 Chiesa della Santissima Trinità – Ponte di Legno
 Chiesa della Santissima Trinità – Samarate
 Chiesa della Santissima Trinità – Gavarno Vescovado frazione di Scanzorosciate
 Chiesa della Santissima Trinità – Vilminore di Scalve

Molise 
 Chiesa della Santissima Trinità – Campobasso

Piemonte 
 Chiesa della Santissima Trinità – Fossano
 Chiesa della Santissima Trinità – Momo
 Chiesa della Santissima Trinità – Osasio
 Chiesa della Santissima Trinità – Suno
 Chiesa della Santissima Trinità – Torino

Puglia 
 Chiesa della Santissima Trinità - Altamura
 Chiesa della Santissima Trinità – Brindisi
 Chiesa della Santissima Trinità – Monte Sant'Angelo

Sardegna 
 Chiesa della Santissima Trinità - La Maddalena

Sicilia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Alcamo
 Chiesa della Santissima Trinità – Catania
 Chiesa della Santissima Trinità – Cefalù
 Chiesa della Santissima Trinità – Lentini
 Chiesa della Santissima Trinità – Palermo

Toscana 
 Chiesa della Santissima Trinità – Arezzo
 Chiesa della Santissima Trinità – Foiano della Chiana
 Chiesa della Santissima Trinità – Livorno
 Chiesa della Santissima Trinità – Lucca

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Santissima Trinità – Baselga di Piné
 Chiesa della Santissima Trinità – Camposilvano, Vallarsa
 Chiesa della Santissima Trinità – Deggiano, frazione di Commezzadura
 Chiesa della Santissima Trinità – Ledro
 Chiesa della Santissima Trinità – Masi di Cavalese
 Chiesa della Santissima Trinità – Montechiaro, frazione di Prato allo Stelvio
 Chiesa della Santissima Trinità – Nago-Torbole
 Chiesa della Santissima Trinità – Rovereto
 Chiesa della Santissima Trinità – Segonzano
 Chiesa della Santissima Trinità – Trento
 Chiesa della Santissima Trinità – Villa Banale, frazione di Stenico

Veneto 
 Chiesa della Santissima Trinità – Angarano
 Chiesa della Santissima Trinità – Cappella Maggiore
 Chiesa della Santissima Trinità – Chioggia
 Chiesa della Santissima Trinità – Cona
 Chiesa della Santissima Trinità – Fiesso d'Artico
 Chiesa della Santissima Trinità – Montecchio Maggiore
 Chiesa della Santissima Trinità – Schio
 Chiesa della Santissima Trinità – Spresiano
 Chiesa della Santissima Trinità – Treporti
 Chiesa della Santissima Trinità – Venezia

Russia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Šumševaši

Serbia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Belgrado

Siria 
 Chiesa della Santissima Trinità – Aleppo

Slovenia 
 Chiesa della Santissima Trinità – Cristoglie
 Chiesa della Santissima Trinità – Lubiana

Svizzera 
 Chiesa della Santissima Trinità – Lugano

Pagine correlate 
 Santissima Trinità (disambigua)
 Chiesa della Trinità